Физиологичните норми за хранене на населението включват препоръчителните стойности за хранителен прием и препоръчителните интервали за хранителен прием. Те се разработват от експерти при Министерството на здравеопазването на РБ и се регламентират със специален нормативен акт.

Прилагането на физиологичните норми за хранене има за цел удовлетворяване на физиологичните потребности, постигане на нормален растеж и развитие и създаване на предпоставки за дълготрайно добро здраве на населението.

Физиологичните норми за хранене се използват при:
 определяне на националната политика за хранене на населението;
 оценка на индивидуалния хранителен прием и на хранителния прием на групи от населението;
 разработване на препоръки за здравословно хранене на индивиди и групи от населението;
 планиране и контрол на организираното хранене на групи от населението.

Препоръчителни интервали за хранителен прием

Препоръчителни стойности за хранителен прием

За кърмачета, деца и юноши 

Адекватният хранителен прием на общи мазнини при кърмачета на възраст от 0 до 6 месеца е 31 г/ден, а за тези на възраст от 6 до 12 месеца е 30 г/ден.

Адекватният хранителен прием на въглехидрати при кърмачета на възраст от 0 до 6 месеца е 60 г/ден, а за тези на възраст от 6 до 12 месеца е 95 г/ден.

Минималният препоръчителен хранителен прием на въглехидрати за деца над 1-годишна възраст и юноши е 130 г/ден.

За възрастното население 

Минималният препоръчителен хранителен прием на въглехидрати за бременни жени е 175 г/ден, а за кърмещи жени – 210 г/ден.

Минималният препоръчителен хранителен прием на въглехидрати за възрастното население е 130 г/ден.

Вижте също 
 Индекс на телесната маса

Забележки

Външни препратки 
 НАРЕДБА № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението; издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 2.08.2005 г.
 Национални препоръки за здравословно хранене на населението в България 

Хранене